Lista przedstawia wszystkich kierowców uczestniczących dotychczas w wyścigach zaliczanych do mistrzostw serii GP2, bądź też których start został potwierdzony w kolejnym wyścigu serii.

Lista kierowców serii GP2 
Stan:7 maja 2015

Według narodowości 
Stan:7 maja 2015

 
Strony przeglądowe – sport